La famille d'Irumberry de Salaberry est une famille subsistante de la noblesse française, originaire du Pays basque, puis établie dans le Loir-et-Cher.

Histoire 
Originaire du Pays basque, dans la vallée d'Ossez, sur la Nive, cette famille remonte sa filiation suivie jusqu'à Pierre d'Irumberry,  marié en 1550 avec Anne d'Arbide de Lacarre.

Charles Simon d'Irumberry de Salaberry a été admis aux États de Béarn en 1692.

La famille d'Irumberry de Salaberry compte parmi ses membres un vice-amiral de la flotte du Ponant, grand croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, un conseiller au Grand Conseil, et trois présidents de la chambre des comptes de Blois.

Personnalités françaises 
 Vincent d'Irumberry de Salaberry (1663-1750), seigneur de Benneville, vice-amiral de la flotte du Ponant.
 Charles d'Irumberry de Salaberry, en 1691 il est pourvu de l'une des quatre charges de maître des comptes créées par édit du mois de décembre 1690, et nommé président de cette chambre. 
 Charles-Victoire-François d'Irumberry de Salaberry, victime de la Révolution française, il est accusé par son ancien obligé Antoine Fouquier-Tinville, il se vit condamné à mort le 1er avril 1794.
 Charles-Marie d'Irumberry de Salaberry (1766-1847), député du Loir-et-Cher (1815-1830).
 Antoine d'Irumberry de Salaberry, né le  à Fossé (Loir-et-Cher) et mort le , est un peintre aquarelliste, spécialisé sur les thèmes de la vénerie et des chevaux, et l'auteur de nombreuses caricatures traitant de ces mêmes sujets. Sous-lieutenant au  d'infanterie durant la Première Guerre mondiale, ses derniers dessins représentent le front et la vie dans les tranchées. Il est mort pour la France le  entre Souchez et Givenchy.

Personnalités canadiennes 
 Michel de Sallaberry, né le  à Ciboure (France), capitaine de navire et armateur, établi au Québec.
 Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Salaberry (1752-1828), fils du précédent, homme politique canadien, député de Dorchester, Basse-Ville de Québec et Huntingdon de 1792 à 1809 à la chambre d'assemblée du Bas-Canada pour le Parti bureaucrate.
 Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry (1778-1829), fils du précédent, officier canadien-français de l’armée britannique ayant servi aux Antilles, aux Pays-Bas, en Sicile, en Irlande et au Canada. Il est célèbre pour la victoire qu'il remporta à Châteauguay pendant la guerre anglo-américaine de 1812.
 Charles-René-Léonidas d'Irumberry de Salaberry (1820-1882), fils du précédent, colonel canadien.

Armes 
 Parti : au 1 coupé, au premier d'or au lion de gueules, armé et lampassé du même, au second de la pointe d'or, à deux vaches de gueules, accornés et clarinés d'azur ; au 2, de gueules à la croix d'argent, pommelée d'or, à la bordure d'azur, chargée de huit sautoirs d'or.

 Devise : Force a superbe ! Mercy a faible

Références

Bibliographie 
 Jean-Baptiste Jullien de Courcelles, Dictionnaire universel de la noblesse de France, tome 5, 1822,

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)
 Armorial des familles basques

Lien externe 
 Aquarelles d'Antoine de Salaberry

Famille noble française
Famille noble de Gascogne
Famille noble d'Orléanais